La Third Division 1952-1953 è stato il 26º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 25º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Oldham Athletic (Third Division North) e Bristol Rovers (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti 

 Port Vale trasferito in Third Division North.

Selezione dei club 

 Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1953-1954.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1953-1954.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1952-1953
 Second Division 1952-1953
 FA Cup 1952-1953
 Charity Shield 1953

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953
1952-1953